Богуше́вич () — белорусская фамилия.

По одной из версий фамилия Богушевич производится от тюркского байгуш — сова.

Известные носители 
 Богушевич, Иван Михайлович (1906—1962) — полковник Советской Армии, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Богушевич, Франциск Бенедикт (1840—1900) — белорусский поэт, один из основоположников новой белорусской литературы.
  (1917—1983) — белорусский писатель и переводчик.
 Богушевич, Юрий Михайлович (1836—1901) — журналист.
 Богушевич, Мария (1865—1887) — польская революционерка, активный деятель и член ЦК I Пролетариата.

См. также

Примечания